Bahia Honda kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Bahía Honda (vik i Colombia), La Guajira,

Kuba 

 Bahía Honda (ort), Artemisa, 

Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Kubaförgreningar